Аббревиатура BSP имеет несколько значений:

 Billing and Settlement Plan — дословно: «Планирование выставления счетов и урегулирования взаиморасчетов» — система взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA.
 Brooklyn Space Program (Бруклинская космическая программа) — общественная организация, занимающаяся самодеятельным практическим исследованием космоса.
 British Standard Pipe — британский стандарт резьбового соединения; на основе резьбы Витворта. Этой же аббревиатурой иногда обозначается близкая к нему трубная резьба.
 Brand Selling Proposition — в четырёхуровневой модели бренда является четвёртым уровнем, означающее: торговое предложение бренда — бренд сам становится продуктом.

В информатике 
  — абстрактная модель параллельных вычислений
 Business System Planning — методология разработки информационных систем.
 Binary Space Partitioning — структура данных; используется, например, для отображения трёхмерной графики.
 Business Server Pages — технология SAP для динамической генерации HTML.
 Board Support Package — в операционных системах: код для поддержки конкретной аппаратной платформы.
 Business Support Professional — профессиональная ИТ-поддержка бизнес-пользователей